Bumi Harjo (Ketahun), een plaats in Indonesië
Bumi Harjo (Batanghari), een plaats in Indonesië